Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Tronquay – Calvados
Le Tronquay – Eure